(Tokio, 10. kolovoza 1968.) japanski je nogometaš.

Klupska karijera
Igrao je za Honda i Tokyo Verdy.

Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1991. do 1999. godine. Odigrao je 58 utakmice postigavši 3 pogodaka.

S japanskom reprezentacijom  je igrao na Azijskom kupu 1992. i Kupa konfederacija 1995.

Statistika

Vanjske poveznice
National Football Teams
Japan National Football Team Database

Japanski nogometaši